NGC 5130 (другие обозначения — MCG -2-34-44, PGC 46866) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5130
Дева (созвездие)